Ungheni peut désigner plusieurs localités dans les pays de langue roumaine.



Ville 
 Ungheni dans le județ de Mureș

Communes 
 Ungheni dans le județ d'Argeș
 Ungheni dans le județ de Iași

Village 
 Ungheni, dans la commune de Răucești, județ de Neamț



Raion 
 Ungheni, un raion de l'ouest du pays

Ville 
 Ungheni, une ville, chef-lieu du raion homonyme